Торго́вая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Торговая улица — прежнее название Зыбицкой улицы в Минске.

Россия 
 Торговая улица — улица в городе Балакове.
 Торговая улица — улица в Вельске.
Торговая улица — улица в посёлке Займище Кировского района Казани.
 Торговая улица — улица в Москве.
 Торговая улица — улица в Омске.
 Торговая улица — улица в Перми.
 Торговая улица — улица в Таганроге.
 В Томске:
 Торговая улица;
Торговая улица — прежнее (до 16 апреля 1951 года) название улицы Вершинина.

Украина 
 Торговая улица — прежнее название части улицы Иова Кондзелевича в Луцке.
 Торговая улица — улица в Мариуполе.
 Торговая улица — улица в Николаеве Николаевской области.
 Торговая улица — улица в Одессе.
 Торговая улица — улица в Славянске.

Казахстан 
 Торговая улица — прежнее название улицы Жибек Жолы в Алма-Ате.

См. также 
 Торговая площадь (список)
 Торговый переулок (список)
 Торговый мост